LSC est un sigle qui peut désigner :
 La Llengua de signes catalana, une langue des signes catalane
 Luc L.S.C. Gustin, homme politique belge wallon
 Liant sans chasse (abrégé LSC ou ZWJ en anglais), désignant en informatique et en typographie un caractère sans chasse 
 le LIGO Scientific Collaboration groupe de recherche américain sur les ondes gravitationnelles
 Legal Services Corporation (Corporation des Services juridiques), service d'aide juridictionnelle créé par le Congrès des États-Unis en 1974 
 LDAP Synchronization Connector, un logiciel open source pour synchroniser un annuaire LDAP avec n'importe quelle autre source de données.
 Le Langage SACCADE Conceptuel, développé par Brigitte Harrisson et Lise St-Charles Bernier.

LSC est également l'abréviation de plusieurs clubs ou associations de sport :
 Le Montpellier Littoral Sport Club de football
 Le Levallois Sporting Club, un des premiers clubs omnisports de France
 Le Lombez Samatan club, un club de rugby à XV français évoluant en Fédérale 1.